Приватне акціонерне товариство "Фірма "Беверс" — машинобудівне підприємство у місті Бердичів (Житомирська область, Україна).

Історія

Створення заводу 

До 1915 року на місці сучасного "Беверсу" знаходився пивоварний завод, потім — приватна майстерня Маца, де виготовлялися ліжка, граблі, вила, завіси та інші інструменти господарського призначення. В ній нараховувалося 10 робітників. Переважала ручна праця.

У 1924 році ця фабрика вже нараховувала до 60 робітників, але у зв’язку з відсутністю замовлень її ліквідували. Наступного року у вивільнених приміщеннях розмістили цвяховий завод "Проволока" та слюсарно-механічні майстерні, де працювало 28 робітників. Завод по виробництву цвяхів був державним націоналізованим підприємством, його орендував приватний власник, майстерні належали комітету боротьби з безробіттям — комборбезу. 

3 грудня 1928 р. наказом №73 по Бердичівському Округовому відділу місцевої промисловості зі складу Промкомбінату виділили зміцнілі підприємства та об'єднали їх в окремі трести — Будматеріалтрест та Металооб'єднання. До складу Металооб'єднання увійшли металопрокатна фабрика, чавунно-ливарна та механічна майстерня, завод цвяхів. Саме цей період і вважається початком планомірного розвитку заводу як єдиного державного підприємства. У 1930 році розширюється ливарно-механічне виробництво. У цей і наступні роки завод виготовляє запчастини до сільськогосподарських машин і трансмісії. Він починає називатися Трансмісійним. У лютому 1932 року заводові надали нову назву - "Комсомолець" . У 1935 році освоюється виробництво арматури — вентилів, засувок, пожежних гідрантів тощо. На заводі з'являється нове обладнання -  вагранка, токарні, фрезерувальні, довбальні та револьверні верстати. У 1940-1941 рр. "Комсомолець" випускав нескладний сільськогосподарський інвентар та запасні частини до сільськогосподарських машин, освоїв новий вид продукції — стенди для складання авіаційних моторів.

З початком німецько-радянської війни завод припинив роботу. Його цехи зазнали ушкоджень в ході боїв за визволення Бердичева від окупантів.

Повоєнна доба 
У повоєнний період заводу довелося розпочинати все спочатку. У 1945 році в його цехах вже випускали бачки "Евріка", комплекти млинів, а також товари ширвжитку: лопати, плити звичайні, втулки возові, дверці великі і піддувальні. З 1946 по 1953 рік директором заводу працював Микола Іларіонович Безпрозванний. У 1950 році відбудували та здали в експлуатацію механічний цех, побудували котельню. За останні три роки освоїли випуск нових видів продукції: гідронасосів, фарботерок, черепичних пресів та ряду складних деталей для різних машин. 

У 1947 році для дітей працівників заводу створили літній табір відпочинку "Сокіл", який розмістився поряд із селом Скраглівка Бердичівського району. За роки існування табору мабуть що кожен другий бердичівлянин хоча б раз та відпочивав у ньому. З великим задоволенням 12 років поспіль проводили свої канікули у таборі школярі з Польщі, 4 — з Болгарії. Коли в 1966 році стався землетрус в Узбекистані, до "Сокола" приїхали діти з Ташкента. У 1982 році тут відпочивали малюки з БАМу. 

У 1953 році завод очолив Іван Броніславович Пржеорський, який розпочав перебудову структури виробництва з метою розпочати випуск металообробних верстатів. За декілька років ввели в експлуатацію цех базових деталей, відділення головного механіка, модельне відділення, побутові приміщення механічного цеху. На виробничих площах встановили 60 нових металообробних верстатів. Дирекція заводу укомплектувала кваліфікованими кадрами конструкторський та технологічний відділи, створила бюро інструментів та пристосувань, інструментальне господарство, виробничо-диспетчерський відділ, яких, по суті, раніше на заводі не було.Першим верстатом, який почав випускати завод, став токарно-револьверний верстат моделі "1341". Його передали підприємству з Київського верстатобудівного заводу імені Горького, який переходив на випуск складнішої, сучаснішої техніки, і "1341" киянам став заважати. Уже в четвертому кварталі 1959 року випустили 70 токарно-револьверних верстатів. 

Проектні потужності заводу "Комсомолець" були розраховані на випуск однієї моделі в обсязі 10 мільйонів карбованців, однак ці потужності були скоро перекриті. Окрім нового верстата 1К341 було розроблено моделі 1А341Ц з цикловим програмним управлінням, 1416Ц, 1416, 1416ФЗ та інші. У 1967 році випуск верстатів довели до 3200 на рік. У цей час на заводі працювало дві тисячі робітників та інженерно-технічних працівників.

Наприкінці 1969 року "Комсомолець" вже виготовляв токарно-револьверні верстати п'яти моделей, не враховуючи спеціальних. Токарно-револьверні верстати 1А340 і 1416 були нагороджені відповідно бронзовою і срібною медалями на ВДНГ у Москві. Верстат 1А340 з успіхом демонструвався на виставках у Франції та Італії. Того ж року тут вперше в Радянському Союзі було створено токарно-револьверні верстати з точністю обробки діаметричних розмірів у межах другого і третього класів точності. Державна приймальна комісія рекомендувала верстати моделей БР-1 та БР-2 до серійного виробництва. Було виготовлено і здано державній комісії токарно-револьверний верстат моделі 1А340Ц із цикловим програмним керуванням. Цей автомат був обладнаний вертикальною шестипозиційною револьверною головкою. Невдовзі розпочалося серійне виробництво такого верстата.

У 1972 році директором заводу став Степан Петрович Корольов. За його ініціативи на "Комсомольці" почали освоювати верстати з програмним управлінням. Налагодилися зв'язки з Зеленоградом, Курськом, Смоленськом, які розробляли системи числового програмного управління , НЦ-80. Була освоєна пневмоструменева автоматика. Основним верстатом з ЧПУ, який на заводі розробили у співдружності з "ЛенОКБАРВ", стала модель 1В340Ф30. 

У 1982 році завод очолив Віталій Іванович Ремінський. На кінець 1985 року завод повністю освоїв серійне виробництво верстатів з числовим програмним управлінням, а затим роботизованих комплексів. У 1988 році завод випускав понад 3000 верстатів на рік, працюючи у три зміни, у вихідні дні. У цей же період завод у співпраці з науково-дослідним інститутом "ЕНІМС" (Москва) освоює виробництво нового верстата з ЧПУ — моделі 1П420ПФ40. Цей багатоцільовий токарно-револьверний верстат став вершиною конструкторської думки заводчан та технологічних можливостей "Комсомольця". В наступні роки у цехах заводу виготовили майже 300 таких комплексів.

Діяльність у роки незалежної України 
З настанням часів Незалежності настали нові умови і для заводу. З 1993 року "Комсомолець" випускає токарні верстати моделі БТ-01, настільно-свердлувальні верстати моделі БС-01. У 1993-94 роках верстатобудівники роблять преси для виробництва олії НБ-АПМ, каменеобробні машини СКР-001, 37-91, СМР-095. Водночас випускається багато товарів народного споживання — верстати для обробки дерева УНС-265, січкарні АГРО-4, меблева фурнітура, садово-городній інвентар, антени, замки, цвяхи, насоси автомобільні тощо. 

Наприкінці 1994 року завод "Комсомолець" став відкритим акціонерним товариством "Фірма "Беверс" (назва походить від словосполучення "БЕрдичівські ВЕРСтати"), а Віталій Ремінський — його головою правління. Але економічна криза середини 90-х негативно вплинула на діяльність заводу — рвуться економічні зв'язки, значно зменшується продаж продукції, з'являються борги по заробітній платі, податкам.

У жовтні 1996 року головою правління фірми "Беверс" став Володимир Юхимович Лоєв.  За його ініціативи створили низку дочірніх підприємств: ДП "Транс-Беверс", "Мікрон-Беверс", "Енергія-Беверс", "Реммонтаж-Беверс". Але з кожним роком випуск продукції зменшувався, як і чисельність працівників.

У 2002 році голова правління Володимир Юхимович Лоєв полишив завод. У середині 2002 року новим директором заводу (вірніше, головою правління) став Дмитро Миколайович Вонаков. Новий керівник стикнувся зі значною кількість виробничих проблем, які довелось негайно вирішувати. У першу чергу проводиться реорганізація підприємства, зазнає змін і соціальна сфера. У наступні роки підприємство, не маючи змоги утримувати, фактично закрило дитячий табір "Сокіл", який у 2004 році – вперше у своїй більш ніж піввіковій історії – не прийняв дітей на відпочинок. Тому міська влада вирішила прийняти табір на баланс територіальної громади і з 2005 року дитячий табір "Сокіл" (нині має назву "Соколятко") функціонує як загальноміський оздоровчий заклад.

У 2003 році вся гама верстатів, які випускались машинобудівним заводом "Беверс", пройшла глибоку модернізацію спільно з конструкторським бюро Рязанського верстатобудівного заводу (РСЗ), який був основним власником акцій підприємства. Існуючі складські запаси верстатів модернізувались та поступово розпродувались. 

У червні 2004 року Дмитра Вонакова на посаді голови правління змінив Юрій Євгенович Жуков. З січня 2005 року його змінив Юрій Валентинович Шафранов. У зв'язку з відсутністю попиту на верстати, що виготовлялись "Беверсом", власники заводу прийняли рішення про освоєння та випуск токарно-гвинторізних верстатів моделі 16Р25П (розробка КБ РСЗ). Їх направляли для реалізації на Рязанський верстатобудівний завод. Випуск верстатів моделі 16Р25П на заводі тривав до листопада 2010 року.

Сьогодні 

На сьогодні завод верстатів не випускає. Підприємство проводить капітальний ремонт верстатів, виготовляє окремі запчастини на замовлення.

Важливі події

Створення акціонерного товариства 
Наприкінці 1994 року верстатобудівний завод "Комсомолець" став відкритим акціонерним товариством "Фірма "Беверс". З 3 листопада 1994 року головою правління відкритого акціонерного товариства "Беверс" став В.І. Ремінський.

Масове виробництво верстатів 
Першим верстатом, який почали масово виготовляти на заводі "Комсомолець", став напівавтоматичний токарно-револьверний верстат моделі "1341" (початок 1959 року). Цей верстат став і наймасовішим у заводській лінійці: впродовж наступних років модель "1341" випускали як на внутрішній ринок, так і на експорт – загалом у більш як 40 країн світу (в основному, у слаборозвинуті країни). У подальшому верстат неодноразово модернізували – зі стін заводу вийшли модернізована модель 1К341, 1А341Ц з цикловим програмним управлінням, 1416Ц, 1416, 1416ФЗ та інші. Через 10 років – у 1969 році на заводі випустили 20-тисячний серійний токарно-револьверного верстата моделі "1341", а останній верстат цієї моделі вийшов зі стін заводу у 1975 році.

Виробництво останнього верстата 
Випуск верстатів, зокрема, моделі  моделі 16Р25П, тривав на заводі до листопада 2010 року. Починаючи з 2011 року замовлення від РСЗ не надходили, випуск верстатів припинився. З цього часу підприємство виконувало дрібні замовлення: займається ремонтом верстатів, їх модернізацією.

Основні види діяльності 
 Виробництво верстатів для оброблення металу. 
 Виробництво інших верстатів. 
 Ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів. 
 Виробництво та ремонт машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів. 
 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту.

Продукція 
Верстати
 Промислові металоконструкції
 Деталі та вузли по документації або зразкам замовників

Примітки

Джерела інформації 
 Пасічник М. Вилиті в металі сімдесят. – Бердичів, Бердичіврегіонвидав, 2002. – 167 с.
 Сайт ПрАТ "Фірма "Беверс" .
 ОАО фирма "Беверс": Рекламный проспект: (рос. та англ. мовами), Ілюстр. 1997.

Посилання 
 Сайт ПрАТ "Фірма "Беверс" .

Підприємства Бердичева
Машинобудівні підприємства України
засновані в Україні 1932